Ма́бергс () — шведская фамилия. Известные носители:

 Мабергс, Патрик (род. 1992) — шведский кёрлингист.
 Мабергс, София (род. 1991) — шведская кёрлингистка.